Annales – parola latina che indica le raccolte sommarie di eventi che alcune civiltà hanno registrato di anno in anno
Annales – opera storiografica di Lucio Cincio Alimento
Annales – opera storiografica di Quinto Ennio
Annales – opera storiografica di Quinto Fabio Pittore
Annales – opera storiografica di Publio Cornelio Tacito
Les Annales – corrente storiografica del XX secolo
Annales de géographie – rivista fondata da Paul Vidal de la Blache e dedicata alla geografia